Грабово је насеље у Србији у општини Беочин у Јужнобачком округу. Према попису из 2011. било је 100 становника. Село неки називају и Планинско Грабово.

Овде се налази Црква Светог архангела Гаврила у Грабову.

Локација 

Грабово се налази на једној тераси изнад потока Текениш. Смештено је 5 km од Дунава на тераси са видицима на највиши део Фрушке горе. Овалног је облика, а улице су праве планинске, уске и кривудаве.

Приградски аутобуси из Новог Сада повезују село са Беочином и градом, али ипак село је изоловано. Током 2010. године у селу је инсталирана савремена централа Телекома Србије за фиксну телефонију. Сигнал мобилне телефоније MTC је одличног квалитета, док је пријем ВИП и Теленор сигнала и даље отежан.

Историја 

Село се први пут помиње у -{XVIII}- веку. Грабово је 1885. године било у Ердевичком изборном срезу са својом 461 душом.

Село је 1943. било потпуно спаљено, убијен је 151 цивил, а обновљено је после рата.

Привреда 

У Грабову је недавно отоврена млекара „Фрушка гора“ која је изграђена по свим европским стандардима и производи висококвалитетне производе. Она би требало да оживи привреду у овом крају и подигне животни стандард целог Грабова.

Демографија 
У насељу Грабово живи 104 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 39,8 година (36,9 код мушкараца и 42,7 код жена). У насељу има 54 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 2,56.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Извори

Литература 
 Милош Лукић, Путевима слободе — насеља општине Беочин у рату и револуцији, Нови Сад, 1987.
 Слободан Ћурчић, Број становника Војводине, Нови Сад, 1996.

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)
 Званичан сајт општине Беочин 
 Званичан сајт млекаре „Фрушка гора" 

Насељена места у Беочину
Насељена места у Војводини
Википројект географија/Насеља у Србији